Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier, se dispute du 17 au .

Elena Vesnina remporte le simple dames. En finale, elle bat Jamie Hampton, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nadia Petrova et Katarina Srebotnik.

Faits marquants 
Marion Bartoli déclare forfait au deuxième tour contre Li Na pour cause d'infection virale. La Française ne veut prendre aucun risque à une semaine de Wimbledon.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2013)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2013
Eastbourne
Tennis en juin 2013
Tennis en Angleterre en 2013